Brandon Nakashima era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Grégoire Barrère ha sconfitto Luca Van Assche con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Benjamin Bonzi (secondo turno, ritirato)
  Nuno Borges (secondo turno)
  Grégoire Barrère (campione)
  Hugo Grenier (primo turno)

  Jelle Sels (quarti di finale) 
  Matteo Arnaldi (secondo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux (quarti di finale) 
  Manuel Guinard (quarti di finale)

Qualificati 

  Tristan Lamasine (primo turno)
  Mathias Bourgue (semifinale)
  Sascha Gueymard Wayenburg (primo turno)

  Kenny de Schepper (secondo turno) 
  Evgenij Donskoj (semifinale) 
  Duje Ajduković (primo turno)

Lucky loser 

  Viktor Durasovic (primo turno)

  Beibit Zhukayev (secondo turno)

Wildcard 

  Gabriel Debru (primo turno)
  Titouan Droguet (primo turno)

  Arthur Fils (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brest Challenger 2022